Ez a lista a Jómadarak című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza. Rendező-grafikus: Gyulai Líviusz.

Televíziós sorozatok epizódlistái